Fischers zeggegalmug
 scherpe zeggegalmug
 zwarte zeggegalmug